Novi ima više značenja:
 Novi (Kuneo)
 Novi (Piza)
 Novi Bečej
 Novi Beograd
 Novi di Modena
 Novi Golubovec
 Novi Kneževac
 Novi Ligure
 Novi Marof
 Novi Pazar
 Novi Sad
 Novi Travnik